Wylinka imaginalna - proces poprzedzający ostatnie stadium życia owada - imago.
Zazwyczaj jest to druga, trzecia lub czwarta wylinka. Podczas wylinki imaginalnej istnieje największe ryzyko deformacji owada lub utraty kończyn, co może prowadzić do śmierci.

Biologia rozwoju owadów